Наде́ждина — женская форма русской фамилии Надеждин. Известные носительницы:
 Надеждина, Жанна Анатольевна (род. 1946) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1977), народная артистка РФ (2000).
 
 Надеждина, Татьяна Дмитриевна (1931—2019) — актриса театра и кино. Топоним 
 Надеждина — деревня, Староюрьевский район, Тамбовская область, Россия.